P81 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 81, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament